Студеница — топоним.

Населённые пункты 
 Студеница — село в Шуменской области Болгарии.
 Студеница — деревня в Андреапольском районе Тверской области России.
 Студеница — село в Тывровском районе Винницкой области Украины.
 Студеница — село в Коростышевском районе Житомирской области Украины.
 Студеница — деревня в Мядельском районе Минской области Белоруссии.

Другое 
 Студеница — православный монастырь в Сербии.
 Студеница — река в Сербии, приток Ибара.
 Студеница — река в Хмельницкой области Украины, левый приток Днестра.

См. также 
 Студена
 Студёная